Амар Рахманович () — боснийский футболист, полузащитник клуба «Крылья Советов» и сборной Боснии и Герцеговины по футболу.

Карьера 
Рахманович родился в Тузле и начал свою карьеру, играя за местную команду «Слобода». После двух сезонов игры в боснийской Премьер-лиге Слобода вылетел в низшую лигу, а летом 2012 года переехал в Нови-Пазар, играя в сербской Суперлиге. Он дебютировал в Суперлиге против Рада 24 октября 2012 года. После одного сезона в высшем дивизионе Сербии Рахманович вернулся в Боснию и Герцеговину и присоединился к команде Премьер-лиги «Олимпик». 9 декабря 2015 года он подписал контракт со словенским клубом PrvaLiga Maribor. 31 августа 2016 года Рахманович перешел в другой словенский клуб «Целье».

Летом 2017 года он покинул «Целье» и вскоре после этого, 20 июня 2017 года, подписал двухлетний контракт с другим клубом боснийской премьер-лиги, «Сараево». 20 декабря 2018 года Рахманович продлил контракт с клубом до июня 2021 года. Свой первый трофей он выиграл с «Сараево» 15 мая 2019 года, после того как «Сараево» обыграло «Широки Бриег» в финале и выиграло Кубок Боснии 2018-19. Через три дня после финала кубка, 18 мая 2019 года, Рахманович также выиграл чемпионский титул с клубом после того, как Сараево обыграл « Звезду 09» со счетом 4: 0 дома. 1 июня 2020 года он выиграл свой второй чемпионский титул с «Сараево», хотя после того, как сезон боснийской премьер-лиги 2019—2020 был внезапно завершен из-за пандемии COVID-19 в Боснии и Герцеговине, после чего «Сараево» по умолчанию стали чемпионами лиги. второй раз подряд.

19 января 2021 года Рахманович подписал контракт сроком на полтора года с возможностью продления еще на один год с клубом турецкой Суперлиги Коньяспор за нераскрытую плату за трансфер. Он дебютировал за «Коньяспор» пятью днями позже, 24 января, в матче лиги против «Антальяспора».

7 сентября 2022 года подписал 3-х летний контракт с «Крыльями Советов»

Клубная статистика

Карьера в сборной

Достижения 
Чемпионат Боснии и Герцеговины по футболу
 Чемпион (2): 2018/19, 2019/20
Кубок Боснии и Герцеговины по футболу
 Обладатель: 2018/19
Кубок Словении по футболу
 Обладатель: 2014/15, 2015/16
Суперкубок Словении по футболу
 Обладатель: 2015
Чемпионат Турции по футболу
 Бронзовый призёр: 2021/22

Примечания 

Футболисты Боснии и Герцеговины
Игроки сборной Боснии и Герцеговины по футболу
Игроки ФК «Истра 1961»
Игроки ФК «Коньяспор»
Игроки ФК «Копер»
Игроки ФК «Крылья Советов»
Игроки ФК «Марибор»
Игроки ФК «Нови-Пазар»
Игроки ФК «Олимпик» Сараево
Игроки ФК «Сараево»
Игроки ФК «Слобода» Тузла
Игроки ФК «Целе»
Игроки ФК «Крылья Советов»